Attacco al sistema (Diamondbacks) – film del 1998 diretto da Bernard Salzman 
Arizona Diamondbacks – squadra di baseball statunitense